Ryan Dingle (né le  à Steamboat Springs, dans l'État du Colorado aux États-Unis) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Buccaneers Des Moines || USHL ||61 ||7 ||10 ||17 ||63 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2
|- 
| 2002-2003 || Buccaneers Des Moines || USHL ||26 ||8 ||6 ||14 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2002-2003|| Storm de Tri-City || USHL ||32 ||17 ||17 ||34 ||31 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2003-2004 || Storm de Tri-City || USHL ||38 ||13 ||23 ||36 ||14 ||9 ||3 ||7 ||10 ||4 
|- 
|2004-2005 || Pioneers de Denver || NCAA ||41 ||6 ||12 ||18 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|2005-2006 || Pioneers de Denver || NCAA ||38 ||27 ||16 ||43 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-    
|- 
|2006-2007 || Pioneers de Denver || NCAA ||40 ||22 ||15 ||37 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2006-2007 || Pirates de Portland || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Pirates de Portland || LAH ||19 ||1 ||5 ||6 ||10 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2007-2008 || Lynx d'Augusta || ECHL ||50 ||10 ||17 ||27 ||51 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|2008-2009 || Chops de l'Iowa || LAH ||70 ||11 ||7 ||18 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Phantoms de l'Adirondack || LAH ||54 ||5 ||5 ||10 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2010-2011 || Salmon Kings de Victoria || ECHL ||56 ||8 ||8 ||16 ||45 ||12 ||1 ||4 ||5 ||6 
|-
|2011-2012 || SG Cortina || Série A ||41 ||21 ||13 ||34 ||16 ||9 ||5 ||1 ||6 ||8 
|- 
|2012-2013 || SG Cortina || Série A || 40 || 15 || 24 || 39 || 32 || 7 || 6 || 3 || 9 || 4
|-
| 2013-2014 || SG Cortina || Série A || 38 || 28 || 24 || 52 || 14 || 9 || 9 || 7 || 16 || 6
|-
| 2014-2015 || SG Cortina || Série A || 34 || 23 || 19 || 42 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Fife Flyers || EIHL || 49 || 19 || 30 || 49 || 34 || 4 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2016-2017 || Fife Flyers || EIHL || 41 || 31 || 23 || 54 || 32 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2017-2018 || Coventry Blaze || EIHL || 50 ||25 || 28||53 ||47 ||1 || 0|| 1|| 1|| 0

Notes et références 

Naissance en avril 1984
Naissance à Steamboat Springs (Colorado)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur de la SG Cortina
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Fife Flyers
Joueur du Coventry Blaze